Каранг — один из африканских языков, распространённый на юго-западе Чада и в центре Камеруна. На нём говорят 18 000 человек во всех странах, из них 17 000 в Камеруне .

Данный язык имеет несколько диалектов — нгуми (нгоми), сакпу, мбере.

Код для каранга в ISO 639-3 — kzr.

Альтернативные названия 
Каранг имеет несколько альтернативных названий: мбум, мбум-ист, восточный мбум, нзак каранг, лака, лакка, каренг, лакка мбум, мбум бакал.

Фонология 
Список согласных каранга: m, k, j, p, w, n, s, t, b, l, h, g, ŋ, d, f, r, z, v, gb, kp, c, ɓ, mb, ŋg, nd, β, ɗ, ŋmgb, nz, ʔʲ.
Список гласных каранга: i, a, u, o, e, ɔ.
Список тонов каранга: высокий, низкий, средний, восходящий.

Письменность 
Каранг использует модифицированный латинский алфавит.

В каранге назализованность гласных обозначается седилью: a̧, ȩ, i̧, o̧, ɔ̧, u̧, а высокий тон — акутом: á, é, í, ó, ɔ́, ú, á̧, ȩ́, í̧, ó̧, ú̧.

Примечания 

Языки адамава
Языки Камеруна
Языки Чада